Федеральное государственное унитарное предприятие «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации — российское судоремонтное предприятие, расположенное в городе Севастополь, в Килен-бухте. Производит комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота.

Названия 
 Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота (1945—1954)
 13 завод ВМС СССР (с 1954)
 Севастопольский судоремонтный завод ЧФ России (1997—2003)
 ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (с 2003)

История 
26 января 1887 года было получено разрешение на создание механической мастерской.

В 1891 году в Южной бухте была создана электромеханическая мастерская Севастопольского порта, которая занималась ремонтом портовых средств, катеров и шлюпок, артиллерийских щитов и мишеней.

В 1913 году в здании мастерской были построены корпусной и литейные цеха.

В 1945 годы был издан приказ, на основании которого механическая и электроремонтная мастерские были объединены в Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота.

Завод был основан в конце 1945 года в соответствии с циркуляром ВМФ СССР как Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота. Базой для завода стали мастерские в Килен-бухте, возвращённые в апреле 1945 года из эвакуации в Поти.

В середине шестидесятых годов двадцатого века заводу поручаются работы по переоборудованию судов. В середине 70-х годов двадцатого века цеха завода освоили ремонт кораблей проектов 1134Б, 1124, 1124М, 1234, 257, 1265, 266, 266М.

В 2005—2006 годах были выполнены работы по агрегатной замене РЛС МР-600 «Восход» на МР-650 «Подберезовик» на большом противолодочном корабле «Керчь».

В 2012 году специалистами завода по государственному оборонному заказу отремонтировано 82 боевых корабля и судна обеспечения. Среди них гвардейский ракетный крейсер «Москва», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Бора», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Александровец», морской тральщик «Иван Голубец». Впервые в новейшей истории заводчане освоили 1 млрд рублей.

Руководители 
Начальники завода:
 С 1945 по 1953 — Айзин Арон Бенционович
 С 1953 по 1976 — Парасенко Михаил Иванович
 С 1976 по 1983 — Дивов Геннадий Борисович
 С 1983 по 1986 — Хасиев Дмитрий Анатольевич
 С 1986 по 1996 — Величко Анатолий Тихонович
 С 1996 по 1998 — Савинкин Василий Михайлович
 С 1998 по 2003 — Арутюнян Степан Суренович
 С 2003 по 2007 — Киселев Виталий Леонидович
 С 2007 по 2011 — Лукашевич Сергей Петрович
 С 2011 по 2015 — Новогрибельский Сергей Анатольевич
 С февраля 2015 — капитан второго ранга Беспалов Юрий Вячеславович
 С сентября 2020 - Флоря Павел Николаевич

Деятельность 
Завод производит: комплексный ремонт по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ; средний, текущий и доковый ремонт кораблей и судов 1, 2, 3 и 4 ранга; обслуживание военной техники и выполнения отдельных работ по ремонту корпусных конструкций, механизмов, систем и устройств кораблей и судов до 1 ранга включительно; экспертное обследование и ремонт объектов Гостехнадзора.

Виды производства: корпусно-доковое, механическое, электротехническое, электромонтажное, деревообрабатывающее, трубопроводное, радиотехническое, гальваническое, кузнечно-литейное, турбодизельное.

На заводе работают около 1800 человек. По данным сайта list-org.com предприятие в 2015 году произвело работ более чем на 2 млрд руб., чистая прибыль составила 127 млн руб.

Награды 
За успешную работу по поддержанию боевой готовности кораблей ЧФ завод награждался переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС в 1973, 1975, 1977, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 годах и 1989 году навечно.

18 декабря 1987 года завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России

Нахимовский район
Предприятия, основанные в 1945 году
Предприятия Севастополя
Предприятия судостроительной промышленности СССР
Судостроительные предприятия России
Судостроительные предприятия Крыма
Черноморский флот